Tanzania
Kisanga – circoscrizione del distretto di Kilosa
Kisanga – circoscrizione del distretto di Sikonge